Corentin Rahier – ex pattinatore sul ghiaccio francese, sua compagna è stata Natacha Lagouge
 Gaston Rahier – pilota motociclistico belga
 Julien Rahier – ex cestista belga
 Martine Rahier – entomologa belga